Джон Смит (; 1618, Ачерч, Нортгемптоншир — 7 августа 1652, Кембридж) — английский философ, теолог и просветитель.

Он поступил в Колледж Эммануэль Кембриджского университета, в 1636 году стал бакалавром, в 1640 году магистром, был избран членом совета Королевского колледжа. Стал ощущать первые проблемы со здоровьем. Его работа преимущественно ограничивалась кабинетом, получил признание как выдающийся учитель. Проповеди Смита отличались редким красноречием, которое можно оценить в Избранных рассуждениях (; 1660). В этой работе он описывает несколько метафизических и эпистомологических проблем вокруг христианства: существование Бога, вечная жизнь и рациональность. Он приобрёл местную славу лектора по математике. Обладал личными качествами, которые восхищали его коллег. Как «основатель», так называемых, Кембриджских неоплатоников он преследовал цели развития философии христианства в более рациональном и открытом для науки русле, направленном к практическим устремлениям духовной жизни.

Примечания 

Философы XVII века
Философы Англии
Неоплатоники Нового времени
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Эммануил-колледжа (Кембридж)